Рогачёвская волость — волость в составе Дмитровского уезда Московской губернии. Существовала до 1929 года. Центром волости было село Рогачёво.

По данным 1918 года в Рогачёвской волости Дмитровского уезда было 16 сельсоветов: Аладьинский, Александровский, Богдановский, Говейновский, Ивановский, Кочергинский, Куликовский, Назаровский, Насадкинский, Рогачёвский, Подвязновский, Подмонастырский,Семёновский, Телешовский, Тимофеевский, Чернеевский.

В 1923 году Назаровский с/с был переименован в Мало-Рогачёвский, Подвязновский — в Микляевский, а Подмонастырский — в Нижневский.

В 1927 году из части Рогачёвского с/с был образован Васильевский с/с, из части Мало-Рогачёвского — Гаврильцевский, из части Богдановского — Трехденевский, из части Нижневского — Устье-Пристанский.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1929 году Рогачёвская волость была упразднена.

Примечания 

Волости Дмитровского уезда Московской губернии